Sezona Formule 1 2009 je šestdeseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 29. marca 2009 z dirko za , končala pa 1. novembra 2009 s sedemnajsto dirko sezone za . Dirkaški naslov je osvojil Britanec Jenson Button, moštvenega pa Brawn GP.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v Svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 2009.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

†: Dirkač je odstopil, toda ker je končal preko  90% razdalje dirke, je bil uvrščen.
‡ Na dirki za  so bile podeljene polovične točke, ker je bila dirka prekinjena pred 75% razdalje dirke.

Konstruktorsko prvenstvo

†: Dirkač je odstopil, toda ker je končal preko  90% razdalje dirke, je bil uvrščen.
‡ Na dirki za  so bile podeljene polovične točke, ker je bila dirka prekinjena pred 75% razdalje dirke.

2009
2009 v športu